|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2016 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2016 in de Canadese stad Montreal. Het was de 115e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2016. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Uniprix Stadium.

De Roemeense Simona Halep stond in beide finales. Zij won de titel in het enkelspel, maar in het dubbelspel (dat zij voor het eerst in haar loopbaan samen met landgenote Monica Niculescu speelde) moest zij de eer laten aan het doorgewinterde koppel Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden zich 24 speelsters uit de top 30 ingeschreven. Twee van hen hadden zich evenwel kort voor aanvang van het toernooi weer afgemeld.

Titelhoudster Belinda Bencic was haar titel niet komen verdedigen.

De als tweede geplaatste Angelique Kerber, die door afmelding van het eerste reekshoofd de hoogst gerangschikte deelneemster was, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, die het voorafgaande jaar nog verliezend finaliste was, won dit jaar wel het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de derde van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mattek-Sands speelde samen met Heather Watson – zij bereikten de kwartfinale. Šafářová en haar partner Tímea Babos waren als vijfde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Christina McHale en Asia Muhammad.

Het als vierde geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het via een wildcard toegelaten Roemeense koppel Simona Halep en Monica Niculescu in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun zesde gezamenlijke titel, de eerste sinds bijna twee jaar. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

2016
Montreal
Sportevenement in Montreal